Novate Mezzola  – comune italiano in provincia di Sondrio.
Novate Milanese  – comune italiano nella città metropolitana di Milano.
Novate Brianza  – frazione di Merate in provincia di Lecco.